Центральный городской стадион
 Центр гражданских свобод